Pyssarenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Anatolij Pyssarenko (* 1958), ukrainisch-sowjetischer Gewichtheber
 Heorhij Pyssarenko (1910–2001), sowjetisch-ukrainischer Bauingenieur
 Jewhen Pyssarenko (* 1980), rumänischer Eishockeyspieler ukrainischer Abstammung
 Ljudmyla Pyssarenko (* 1983), ukrainische Biathletin
 Serhij Pyssarenko (* 1996), ukrainischer Eishockeytorwart
 Witalij Pyssarenko (* 1987), ukrainischer Pianist

Siehe auch
 Pissarenko
 Pisarenko